Кристиан Майер: Майер, Кристиан (1719—1783) — немецкий учёный-иезуит, астроном, физик, геодезист, картограф и меторолог.
 Майер, Кристиан (род. 1929) — немецкий историк-антиковед, специалист по истории классических Афин и поздней Римской республики.
 Майер, Кристиан — немецкий велосипедист.
 Майер, Кристиан (род. 1972) — австрийский горнолыжник.